Verdigris Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Verdigris Township (Kansas)
 Verdigris Township (Antelope County, Nebraska)
 Verdigris Township (Holt County, Nebraska)
 Verdigris Township (Oklahoma)